

Cinema 
The Switch – film del 1963 diretto da Peter Maxwell
 Due cuori e una provetta (The Switch) – film del 2010 diretto da Will Speck e Josh Gordon

Letteratura 
 Scambio a sorpresa (The Switch) – romanzo di Elmore Leonard del 1978
 Lo scambio (The Switch) – romanzo di William Bayer del 1984

Musica 
 The Switch – singolo dei Planet Funk del 2003, dall'album Non Zero Sumness

Televisione 
 Sulla strada per morire (The Switch) – film per la televisione del 1993 diretto da Bobby Roth
 Lo scambio (The Switch) – episodio del 1990 della seconda stagione della serie televisiva I racconti della cripta